Bobures peut désigner :

Bobures : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia ;
 Bobures : capitale de la paroisse civile de Bobures, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme